Udra steht für

 Kanton Udra, ein Kanton im Königreich Westphalen

Udra ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredas Udra (* 1993), litauischer Tischtennisspieler 

Siehe auch:

 Uder (Begriffsklärung)
 Uder